Jastrząb est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Jastrząb, dans le powiat de Szydłowiec
 du village de Jastrząb, chef-lieu de cette gmina
 du village de Jastrząb, dans le powiat de Przysucha

dans la voïvodie de Silésie
 du village de Jastrząb